La estación Pacífico forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Avenida Juan B. Justo. Esta estación terminal es operada por la 166,34,160 y la 10. Fue inaugurada el 31 de mayo del 2011. Está ubicada sobre la Avenida Intendente Bullrich en el cruce con la Avenida Santa Fe

Características 

La estación consiste en dos plataformas enfrentadas. Las paradas incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación. 

A diferencia de la mayoría de las estaciones, Pacífico está cerrada a medias hacia la calle, como parte de la frustrada idea de incluir molinetes y puertas de andén. Además, no se encuentra en medio de la avenida sino empotrada a las veredas.

Denominación 

Debe su nombre al cercano Puente Pacífico, que su vez debe su nombre al Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.

Combinaciones 

A pocos pasos se encuentra la estación Palermo de la Línea San Martín y la estación Palermo de la Línea D del subtarráneo, además de numerosas líneas de colectivo cercanas.

Galería

Véase también 

 Palermo
 Metrobús (Buenos Aires)
 Colectivo (Argentina)

Referencias 

 ¿Por qué Metrobús? Página oficial del Metrobús
 Arrancan obras para que el Metrobús salga a la calle La razón
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobús
 Las primeras críticas del Metrobús Porteño Minuto Uno

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Palermo (Buenos Aires)